Rhode kan syfta på:

 Rhode (efternamn) – ett efternamn samt personer med efternamnet
 Rhode Island – en delstat i östra USA
 Rhode, County Offaly – en ort på Irland
 Rhode Motor –
 Rhode (grekisk mytologi) – en nymf i grekisk mytologi
 Rhode (djur) –  ett släkte av spindlar
 Rhodes-piano – ett elektromekaniskt tangentinstrumen

Se även 
 Rode – flera